Krems kan syfta på

Geografi

Tjeckien 

 Křemže, ort, Södra Böhmen,

Österrike 

 Krems (distrikt), distrikt, Niederösterreich, 
 Krems an der Donau, stad i Niederösterreich, 
 Krems (Donau), biflod till Donau,  
 Krems (vattendrag i Österrike, Oberösterreich), biflod till Traun, 
 Krems in Kärnten – en kommun,  

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar